Pandava's, de hoofdrolspelers in het hindoeïstische epos Mahabharata, de vijf zonen van Pandu;
Pandava, een geslacht van spinnen.